

Населені пункти та їхні частини

 Гуцисько — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Гуцисько — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Гуцисько — село в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Гутисько (Гуцисько) — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Боронув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Гуцисько — село в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Гуцисько — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Гуцисько — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — частина села Теодорувка в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Гуцисько — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Гуцисько — частина села Дрогобичка в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Гуцисько — частина села Гута-Ґоґоловська в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Гуцисько — частина села Фаніславиці в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Гуцисько — лісова осада в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки